Ерстеню́к — українське прізвище.

Відомі носії 

 Ганна Михайлівна Ерстенюк — український вчений, доктор біологічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2014).
 Микола Васильович Ерстенюк (1892—1937) — український державний діяч, жертва більшовицького терору.